Mały Regiel – wzniesienie w Tatrach Zachodnich
 Mały Regiel – wzniesienie w Tatrach Bielskich